La Regió de l'Est d'Uganda (o Oriental) és una de les quatre regions en què es divideix el país d'Uganda. El 2002, el cens d'aquesta regió era de 6.204.915 habitants.

Districtes 
Aquesta Regió Oriental conté 32 districtes:

Enllaços externs 
 Mapa de Google de la Regió Oriental d'Uganda

Referències